Peristedion är ett släkte av fiskar. Peristedion ingår i familjen Peristediidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Peristedion (Peristediidae)